Marwari steht für:

 Marwari (Volk), das aus der Gegend Marwar stammende Volk
 Marwari (Sprache), die Sprache der Marwari
 Marwari (Händlergruppe), Händlergruppe der Marwari 
 Marwari (Pferd), eine aus Marwar stammende Pferderasse